Gian Piero Ghio – giocatore e allenatore di calcio italiano
 Giovanni Ghio – calciatore italiano
 Giuseppe Ghio – generale italiano